Comitatul Beaufort, conform originalului din limba engleză, Beaufort County, este numele unui comitat din Australia și a două comitate din Statele Unite ale Americii, după cum urmează

Australia

 Comitatul Beaufort, statul

Statele Unite ale Americii

 Comitatul Beaufort, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Beaufort, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și

 Beaufort (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii